Calthorpe steht für:

Orte im Vereinigten Königreich:
 Calthorpe (Norfolk), Dorf im Civil Parish Erpingham, Norfolk
 Calthorpe (Oxfordshire), Ward in der Stadt Banbury, Oxfordshire

Personen mit dem Familiennamen Calthorpe:
 Richard Anstruther-Gough-Calthorpe (1908–1985), britischer Heeresoffizier
 Somerset Gough-Calthorpe (1864–1937), britischer Admiral of the Fleet

Sonstiges:
 Baron Calthorpe, erloschener Adelstitel in der Peerage of Great Britain
 Calthorpe (Unternehmen), ehemaliger britischer Hersteller von Motorrädern und Automobilen